Eliteserien 1993/94 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1993/94, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse
 Eliteserien (Norwegen) 1993/94, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1993/94